

Persone
 Franco Becci (1888-1951) – attore italiano
 Veronica Becci (1991) – calciatrice e giocatrice di calcio a 5 italiana

Altro
 Becci – cognome italiano
 Arco dei Becci – porta nelle mura di San Gimignano
 Torre dei Becci – torre di San Gimignano

Pagine correlate 
 Becchi